Walter Ngendja Tago est un homme politique de la République démocratique du Congo.

Il a notamment participer à la lutte contre les abattages clandestins de gros bétail.

Il est ministre Provincial de la Tshopo chargé de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, du développement rural, de l'environnement, de la conservation de la nature et du développement durable, sous Walle.

Il a été également assistant parlementaire à la Chambre haute sous Kengo Wa Dondo, où il a acquis des compétences dans la gestion de la chose publique auprès du Sénateur Fidel Sulubika Makanga Issa.

Il a été conseillé technique du Ministère provincial de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, du développement rural, de l'environnement, de la conservation de la nature, du développement durable et des mines, sous Lomata et
Directeur de Cabinet du même Ministère provincial de la Tshopo, sous Lomata également.

Il a été Inspecteur communale de l'agriculture de la Commune Tshopo, sous Angalia.

Biographie 

Il est nommé le  Ministre provincial de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, du développement rural, de l'environnement, de la conservation de la nature, du développement durable et des mines par le Gouverneur Louis-Marie Wale Lufungola.

Il est révoqué de son poste un an plus tard pour « manquement grave à l’autorité hiérarchique », selon Me. WALLE, grief qui n'a jamais été prouvé.

Références

Liens externes 

Ministre de l'Agriculture de la république démocratique du Congo
Ministre de la Pêche de la république démocratique du Congo
Ministre du Développement rural de la république démocratique du Congo
Ministre de l'Environnement de la république démocratique du Congo